La Coppa dei Campioni 1990-1991, che vide la partecipazione di 31 squadre, fu vinta per la prima volta dalla Stella Rossa, che superò l'Olympique Marsiglia ai tiri di rigore nella finale allo Stadio San Nicola di Bari.

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale 
  Milan
  Liverpool
  Ajax

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Classifica marcatori

Note

Esplicative

Bibliografiche

Voci correlate 
 Coppa delle Coppe 1990-1991
 Coppa Intercontinentale 1991
 Coppa UEFA 1990-1991
 Supercoppa UEFA 1991

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
Edizioni della Coppa dei Campioni